Polen Rundt 2017 var den 74. udgave af det polske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 29. juli til 4. august 2017. Løbet var en del af UCI World Tour 2017. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Dylan Teuns fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere
 Matti Breschel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI World Tour 2017